zelena beretka, vrsta kape
 Specijalne jedinice Američke vojske, zvani i  Zelene beretke (eng.: Green Berets)
 Britanski Kraljevski Marinci, britanski komandosi zvani i Zelene beretke 
 Zelene beretke (BiH), muslimanska vojna formacija u ratu u BiH
 Zelene Beretke (1968.), film iz 1968., redatelj: John Wayne
The Green Berets, računalna igra, zasnovana na igri Myth II.